Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou de régions francophones, contiennent une expression dérivée de 19-Mars, en référence à des événements survenus à cette date. 

En France :
 le principal événement commémoré est le cessez-le-feu du , qui marqua la fin de la guerre d'Algérie, au lendemain de la signature des accords d'Évian ;
 un deuxième événement, signalé par au moins un odonyme à Saint-Paul (La Réunion), est le vote de la loi de départementalisation , le  ;
 un troisième événement, signalé par au moins un odonyme à Lamentin en Guadeloupe, n'est pas clairement identifié ; il serait survenu le .

Voir aussi les odonymes :
 dont le quantième est en lettres (Dix-Neuf ou XIX), sur la page Dix-Neuf-Mars (odonyme) ;
 contenant le nom du mois, sans quantième, dans les pages Mars (odonymie), , .

Graphie « 19-Mars » sans millésime

Décompte partiel

En France

« Place (du) 19-Mars »

« Rue (du) 19-Mars »

Autres voies « ... (du) 19-Mars »

Dans les autres pays et régions francophones

Graphie « 19-Mars-AAAA » avec millésime

Décompte partiel

En France

« Allée (du) 19-Mars-1962 »

« Avenue (du) 19-Mars-1962 »

« Impasse (du) 19-Mars-1962 »

« Place (du) 19-Mars-1962 »

« Rond-point (du) 19-Mars-1962 »

« Rue (du) 19-Mars-1962 »

« Square (du) 19-Mars-1962 »

Autres voies « ... (du) 19-Mars-1962 »

Autres voies du «  19-Mars-AAAA » avec d'autres millésimes

Odonymes atypiques avec millésime

Dans les autres pays et régions francophones

Sources principales 
Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps et Google Street
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
 Bing maps Bing Maps
 Here WeGo Here WeGo
 Mappy Mappy
Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Portail des Villes et Mairies
 rue-ville.info Rues de la ville
 « Lieux et liens du souvenir 1952-1962 », FNACA, 340 p., 21x29,7, ill., 1998  (cf. Réalisations FNACA)

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing Maps, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Article connexe 
 Dix-Neuf-Mars (odonyme)

Articles détaillés 
 Place du 19-Mars-1962
 Rue du 19-Mars-1962

19
03,19